Der Name Sparta Prag (bzw. Sparta Praha) steht für:

 Sparta Prag, tschechischer Fußballverein
 HC Sparta Prag, tschechischer Eishockeyklub
 BC Sparta Prag, tschechischer Basketballklub
 RC Sparta Prag, tschechischer Rugbyklub
 OK Sparta Prag, tschechischer Orientierungslaufklub
 AC Sparta Prag (Unihockey), tschechischer Unihockeyklub
 TK Sparta Prag, tschechischer Tanzklub